La denominación Municipio de Bethel puede hacer referencia a distintos municipios de Estados Unidos:

Municipios de Carolina del Norte

 Municipio de Bethel, en el condado de Blanden en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 Municipio de Bethel, en el condado de Perquimans en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 Municipio de Bethel, en el condado de Pitt en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

Municipios de Dakota del Sur

 Municipio de Bethel, en el condado de Clay en el estado estadounidense de Dakota del Norte.

Municipios de Dakota del Norte

 Municipio de Bethel, en el condado de Towner en el estado estadounidense de Dakota del Norte.

Municipios de Illinois

 Municipio de Bethel, en el condado de McDonough en el estado estadounidense de Illinois.

Municipios de Indiana

 Municipio de Bethel, en el condado de Posey en el estado estadounidense de Indiana.

Municipios de Iowa

 Municipio de Bethel, en el condado de Fayette en el estado estadounidense de Iowa.

Municipios de Míchigan

 Municipio de Bethel, en el condado de Branch en el estado estadounidense de Míchigan.

Municipios de Misuri

 Municipio de Bethel, en el condado de Shelby en el estado estadounidense de Misuri.

Municipios de Ohio

 Municipio de Bethel, en el condado de Clark en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Bethel, en el condado de Monroe en el estado estadounidense de Ohio.

 Municipio de Bethel, en el condado de Miami en el estado estadounidense de Ohio.

Municipios de Pensilvania

 Municipio de Bethel, en el condado de Berks en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Bethel, en el condado de Fulton en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Bethel, en el condado de Lebanon en el estado estadounidense de Pennsilvania.

 Municipio de Bethel, en el condado de Armstrong en el estado estadounidense de Pensilvania.

 Municipio de Bethel, en el condado de Delaware en el estado estadounidense de Pensilvania.